Medicine Lake (Minnesota)
Medicine Lake (Montana)

Desambiguações de topônimos